Shihe Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shihe (köping i Kina, Jiangsu), 
 Shihe (köping i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar